

Sigle 
 Interagency Task Force – organizzazione di collegamento fra varie agenzie federali degli Stati Uniti d'America.
 International Taekwon-Do Federation – federazione internazionale taekwondo.
 International Tennis Federation – Federazione Internazionale Tennis.
 International Transport Workers' Federation – federazione sindacale internazionale del settore dei trasporti.
 Investment & Trading Forum – fiera del trading e del risparmio che si svolge annualmente a Rimini.
 Italiana Trasporti Ferroviari – vecchia denominazione della società Trenitalia.

Codici 
 ITF – codice vettore ICAO di Air Inter